Слимник има више значења:

 Слимник (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Слимник (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Слимник (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији